Molnár Károly (1849–1918) főreáliskolai tanár
 Molnár Károly (1860–?) ügyvéd, országgyűlési képviselő
 Molnár Károly (1863–1908) orvos
 Molnár Károly (1894–2001) orvos, tábornok
 Molnár Károly (1901–1985) romániai magyar zeneszerző
 Molnár Károly (1930–1958) 1956-os szabadságharcos, géplakatos, hegesztő,
 Molnár Károly (1944–2013) Széchenyi-díjas gépészmérnök, egyetemi tanár, tárca nélküli miniszter (2008–2009)
 Molnár Károly (1953) cselgáncsozó, edző